Sahme ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sahme (1663–1732), deutscher lutherischer Theologe, Mathematiker und Astronom
 Jakob Sahme (1629–1680), deutscher Philologe und evangelischer Theologe
 Reinhold Friedrich von Sahme (1682–1753), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Saame
 Same